Ausserer ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Ausserer (1843–1889), österreichischer Naturforscher und Arachnologe

 Michael Ausserer (* 1980), Südtiroler Journalist